Planha ist der okzitanische Name folgender französischer Gemeinden:
 Plaigne im Département Aude
 Plagne im Département Haute-Garonne